Sezóna 2015/2016 je 21. sezónou Třince v české extralize. Hlavním trenérem byl Jiří Kalous, později René Mucha, později Jiří Dopita.

Za Třinec v roce 2015/2016 hráli

Střídavé starty 
 O	Michal Roman HC Frýdek-Místek 4 zápasy	0 branek 0 asistencí	0 bodů
 U	Vít Christov HC Frýdek-Místek 4 zápasy	0 branek 0 asistencí	0 bodů
 U	Tomáš Káňa	HC Frýdek-Místek 4 zápasy	1 branka 0 asistencí	1 bod
 U	Vladimír Luka HC Frýdek-Místek 3 zápasy	1 branka 0 asistencí	1 bod
 U	Radek Meidl	HC Frýdek-Místek 12 zápasů 2 branky 1 asistence	3 body
 U	Petr Kanko	HC AZ Havířov 2010 1 zápas	1 branka 0 asistencí	1 bod
 U	Denis Kindl	Rytíři Kladno 0 zápas 0 branka 0 asistencí	0 bod

Odchody

Přípravné zápasy před sezonou 
 30.7.2015 Třinec - HK Dinamo Minsk 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Branky: 43. Jiří Polanský (TS), 53. Martin Adamský – 12. Nick Bailen, 28. Sergej Drozd, 51. Alexander Matěruchin, 56. Ryan Vesce
 4.8.2015 Třinec	- HC Olomouc 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Branky: 32. Matěj Pekr, 69. Aleš Jergl
 6.8.2015 HC Frýdek-Místek - Třinec 4:10 (1:5, 3:2, 0:3) Branky: 1. Radek Meidl, 21. Tomáš Káňa, 23. Radim Matuš, 36. Jan Dresler - 50. a 57. Marek Růžička, 3. Martin Adamský, 7. Aron Chmielewski, 9. Milan Doudera, 14. Erik Hrňa, 15. Adam Rufer, 22. Zbyněk Irgl, 38. Rostislav Klesla, 42. Vladimír Dravecký

Turnaj Steel Cup 2015 
 11.8.2015 Třinec	- Torpedo Nižnij Novgorod	3:4 (0:1, 1:2, 2:1) Branky: 30. Tomáš Plíhal, 42. Vladimír Dravecký, 43. Radim Matuš – 6. Alexej Pepeljajev, 22. Carl Klingberg, 40. Vjačeslav Kuljomin, 56. Carl Klingberg.
 13.8.2015 Třinec	- HC Košice	4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Branky: 15. Zbyněk Irgl, 39. Zbyněk Irgl, 53. Zbyněk Irgl, 60. Zbyněk Irgl – 4. Richard Jenčík, 36. Marek Bartánus
 14.8.2015 Třinec	- HC Vítkovice Steel 3:2 SN (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0) Branky: 33. Martin Adamský, 34. Jiří Polanský, rozh. nájezd Jiří Polanský – 21. Roman Szturc, 60. Jiří Burger
Třinec skončil na turnaji na 2. místě za vítězem turnaje Torpedo Nižnij Novgorod (KHL).
 Turnaj - Hokejová liga mistrů 2015/2016 Hokejová Liga mistrů 2015/2016

Základní část

Play off

Statistiky v play off

Hráli za Třinec 
 Brankáři Peter Hamerlík • Šimon Hrubec • Miroslav Svoboda
 Obránci Lukáš Doudera • Milan Doudera • Lukáš Galvas • Josef Hrabal • Bohumil Jank • Rostislav Klesla –  • Tomáš Linhart • David Nosek • Jurij Repe • Vladimír Roth • Tomáš Slovák • Richard Stehlík
 Útočníci Martin Adamský • Vladimír Dravecký • Erik Hrňa • Aron Chmielewski • Zbyněk Irgl • Lukáš Jašek • Petr Kanko • Denis Kindl • Tomáš Kopecký • Michal Kovařčík • Kamil Kreps • Radim Matuš • Antonín Pechanec • Tomáš Plíhal • Jiří Polanský • Daniel Rákos • Adam Rufer • Marek Růžička • Vladimír Svačina • Ján Sýkora • Radoslav Tybor • Lukáš Žejdl
 Hlavní trenér Jiří Kalous

Reference 

Sezóny HC Oceláři Třinec
Lední hokej v Česku v roce 2015
Lední hokej v Česku v roce 2016